Села:
 Каплунівка — Полтавська область, Полтавський район
 Каплунівка — Харківська область, Краснокутський район